Wikio était un portail et un service d'information consacré aux médias sociaux et aux blogs. Il a été créé en 2006 par Pierre Chappaz, le fondateur du comparateur de prix Kelkoo.

Wikio a fusionné avec ebuzzing labs en , qui a récupéré l'essentiel de (mais pas toutes) ses fonctionnalités. Le site wikio.fr est devenu un comparateur de prix. C'est ebuzzing labs qui continue son activité.
 
À la différence des moteurs de recherche d'actualités existants à l'époque tels Google Actualités ou Yahoo Actualités, Wikio recherchait l'actualité à la fois dans les sites de presse, les blogs, les sites d'avis de consommateurs et les sites marchands. 

Wikio revendiquait plus d'un million de sources en Europe avec ses versions francophone, hispanophone, anglophone, germanophone et italophone. Wikio se posait ainsi comme le premier portail d’actualité européen. Wikio revendiquait plus  en français et plus  en anglais.

Principes

Portail d'actualités 
Wikio se définissait comme un portail d’information qui fouille dans les sites de presse et dans les blogs pour permettre aux internautes de trouver l'actualité qui les intéresse.

Wikio proposait aussi plusieurs services à l’attention des internautes et plus particulièrement des blogueurs : 
 un classement des blogs (repris sur ebuzzing) qui est supposé afficher les blogs en fonction de la taille de leur communauté dans tous les domaines,
 des boutons, des badges ou des widget qui permettent de s'abonner ou de partager du contenu.

Classement des blogs 
Les blogs sélectionnés sont choisis en fonction de la qualité de leur contenu et classés en fonction du nombre de rétroliens. Depuis , ce classement (continué sur ebuzzing labs depuis ), prend aussi en compte le nombre de tweets et retweets.

Les blogueurs avaient la possibilité d’afficher leurs positions au classement par l’intermédiaire d’un badge qu’ils placent sur leurs blogs.

Outils et widgets 
Wikio propose différents services, prenant la forme de boutons et de widgets que les blogueurs ou les webmasters peuvent mettre en place sur leurs sites comme un bouton d’abonnement universel pour les flux RSS ou encore un bouton de vote pour les réseaux sociaux. Ce dernier permet aux internautes de voter pour un article en vue de le rendre plus visible.

Technologie 
Wikio s'appuyait sur une technologie de recherche sémantique multilingue développée par la société Sinequa (plateforme de Cognitive Search & Analytics, avec une technologie brevetée de moteur de recherche qui allie des fonctionnalités full-text morphosyntaxique, statistique, et sémantique).

Histoire 
Wikio a été lancé le  en France, et, début 2007, dans les autres pays.

Devenu européen, il fusionne, en , avec eBuzzing, régie de monétisation de blogs créée par Bertrand Quesada en 2007 avec l'aide de Pierre Chappaz. Wikio s'affiche désormais comme un Groupe de social media marketing européen.

Le groupe réalise ensuite sept opérations de croissance externe, notamment avec Promodigital en Italie, Trigami en Allemagne, et en France Overblog (première plateforme de blogs européenne) et Nomao (moteur de recommandations locales).

Wikio propose des versions de son service pour les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.

En , Wikio et Overblog ont apporté leurs titres à la création d'un nouvel ensemble, Wikio Group, destiné à devenir le leader européen du Social Media Marketing. Pierre Chappaz est à la direction de ce nouveau groupe, qui depuis  porte le nom de « eBuzzing ».

En , le groupe Wikio a fusionné avec Nomao, un moteur de recherche local. Le groupe Wikio, était représenté par les marques et sites Wikio, Ebuzzing, Overblog et Nomao.

En 2010, le groupe affichait dix millions d'euros de chiffre d’affaires.
Il comptait  répartis à travers l’Europe et plus de 40 % de ses effectifs sont consacrés à la recherche et au développement.

En , Pierre Chappaz fusionne les sites et marques de Wikio et ebuzzing, passant son groupe du nom de Wikio Group à celui d'eBuzzing.

En 2014, overblog est revendu à Webedia.

Concurrents 
 Qwant Boards
 Technorati
 Digg
 Scoopeo

Notes et références

Article connexe 
 Teads

Presse en ligne
Moteur de recherche (service)
Blog